Okręty US Navy o nazwie USS  "Coral Sea":
 Pierwszy  był lotniskowcem eskortowym. Nosił nazwę "Alikula Bay" w czasie budowy, później przemianowany na "Coral Sea" przed wodowaniem w 1943, a następnie rok później na "Anzio". Wycofany ze służby w 1946.
 Drugi  był lotniskowcem. W służbie w latach 1946-90. 

Coral Sea